К-129 — название советских подводных лодок:
 К-129 (Б-103) — дизель-электрическая подводная лодка, вооружённая баллистическими ракетами. Затонула приблизительно 7—8 марта 1968 года в северной части Тихого океана.
 К-129 — атомная подводная лодка, спущена на воду в 1981 году. Переименована в БС-136 «Оренбург».